Die 4. Rallye Japan war der vierzehnte von 16 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2007. Die Rallye bestand aus 27 Wertungsprüfungen auf Schotterstraßen und wurde zwischen dem 26. und dem 28. Oktober ausgetragen.

Bericht 
Ford-Werkspilot Mikko Hirvonen hatte am Freitagnachmittag die Spitze übernommen, nachdem er Jari-Matti Latvala (Ford) überholte. Hirvonen führte danach die Rallye an bis zum Schluss. Nachdem Teamkollege Marcus Grönholm schon am Freitagvormittag ausgeschieden war, lautete die Aufgabe, Sébastien Loeb hinter sich zu halten und ihm dadurch Punkte in der Fahrer-Weltmeisterschaft abzunehmen.
Das machte Hirvonen mit Erfolg, er setzte den dreimaligen Weltmeister unter Druck und lieferte sich mit ihm einen spannenden Kampf um die Spitze. Am Samstagmittag änderte sich die Situation. Auch Loeb schied, nach einer Fehlansage seines Beifahrers Daniel Elena, aus. Der Drittplatzierte Latvala, der die Rallye zu Beginn angeführt hatte, musste nach einem Unfall ebenfalls aufgeben. Beide starteten später unter dem Rallye-2-Reglement wieder. Somit hatte Hirvonen mit Dani Sordo (Citroën) einen neuen Verfolger. Doch der Vorsprung von Hirvonen war schon so groß, dass er die Rallye kontrollieren konnte. Am Ende hatte Hirvonen 37,4 Sekunden Vorsprung auf Sordo. Loeb gewann am Sonntag vier Wertungsprüfungen, danach musste er endgültig aufgeben wegen Motorenproblemen.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen 

Quelle:

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com

Einzelnachweise 

Japan
2007